Нурия Бахес Ромо () (23 декабря 1955, Монтеррей, Нуэво-Леон, Мексика) — мексиканская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 23 декабря 1955 года в Монтеррее. После окончания средней школы поступила в Автономный университет Нуэво-Леона, которая она окончила в 1978 году, получив степень бакалавра. Первоначально дебютировала как театральная актриса, а в 1980 году и как киноактриса, всего снялась в 41 работе в кино и телесериалах.

Фильмография

Теленовеллы 
 Влюбиться в Рамона (2017) - Hortensia Requena Vda. de Medina
 Трижды Ана (2016) - Leonor Muñoz / Leonor Jaramillo Muñoz
 El color de la pasión (2014) - Aída Lugo
 Mentir para vivir (2013) - Fidelia Bretón
 Porque el amor manda (2012-2013) - Teté Corcuera
 Por ella soy Eva (2012)  - Actriz
 Alma de hierro (2008) - Mamá de Rita
 Querida enemiga (2008) - Madre Asunción
 Heridas de amor (2006) - Fernanda de Aragón de San Llorente
 La fea más bella (2006) - Ella misma
 Pablo y Andrea (2005) - Gertrudis Ibáñez
 Corazones al límite (2004) - Dra. Gertrudis
 Amar otra vez (2003-2004) - Esperanza Suárez Gónzalez 
 Las vías del amor (2002-2003) - Olga Vázquez de Gutiérrez
 El manantial (2001) - María Eloísa Castañeda / Marta
 Cuento de navidad (1999-2000) - Carmelita de López
 Amor gitano (1999) - Constanza de Astolfi / Marquesa Vda. de Astolfi
 Привилегия любить (1998-1999) - Miriam Arango
 Узурпаторша (1998) - Paula Martínez
 Моя дорогая Исабель (1996-1997) - Sagrario
 Canción de amor (1996) - Nora
 Bajo un mismo rostro (1995) - Laura Limantur de Roldán
 Los parientes pobres (1993) - María Inés de Santos
 Грех Оюки (1988) - Reneé Sagan
 Cómo duele callar (1987) - Eugenia
 Seducción (1986) 
 Пожить немножко (1985-1986) - Alfonsina Dávalos de Larrea
 Los años felices (1984-1985) - Daniela
 La fiera (1983-1984) - Elena Martínez Bustamante #2
 Amalia Batista (1983) - Margarita de Covarrubias
 Бианка Видаль (1982-1983) - Adriana Castro
 Ванесса (1982) - Jane
 Soledad (1980-1981) - Cynthia Luzardo

Многосезонные ситкомы 
 Роза Гваделупе (с 2008-; снималась в 2012 году) - Leonora
 Женщины-убийцы (2008-2009) - Ofelia Millán Lombardo "Ofelia, enamorada" / Lorena González
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985-2007; снималась в 1997 году)
 Dr. Cándido Pérez (1987) - Silvina Pérez
 Otra vuelta de tuerca (1981) - Señorita Jessel

Художественные фильмы 
 Int. 19 (2009) 
 Sexo impostor (2005)
 Cándido de día, Pérez de noche (1992) - Silvina Pérez
 Cándido Pérez, especialista en señoras (1991) - Silvina Pérez
 El intruso (1991)
 Vacaciones de terror (1989) - Lorena
 ¿Nos traicionará el presidente? (1988)
 Thanatos (1987)
 Delincuente (1984) - Madre de Cecilia

Театральные работы 
 La forma que se despliega (2012)
 La retirada (2010) - Alicia
 Hay que deshacer la casa (2002) - Ana
 Entre mujeres (1993)
 Los monólogos de la vagina
 Lauros de la noche
 Cena de matrimonios
 Sonata de Kreutzer (1978)

Награды и премии

Premios TVyNovelas

Premios ACE

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Актрисы Мексики
Лауреаты премии ACE